Gustavskyrkan eller Gustafskyrkan kan syfta på:
 
 Gustafskyrkan, Köpenhamn – en svensk utlandskyrka som är belägen på Folke Bernadottes allé i Köpenhamn i Danmark
 Gustafskyrkan, Luleå – en kyrka i Luleå som brann ner 1887

Se även
Gustafs kyrka (olika betydelser)